Kößnach steht für:
 Kößnach (Kirchroth), Kirchdorf der Gemeinde Kirchroth
 Kößnach (Fluss), Donauzufluss im Landkreis Straubing-Bogen, Bayern